Áyios Loukás kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Áyios Loukás (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Ágios Loukás, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis, 

Robotskapade Greklandförgreningar